Adventicia hace referencia a varios artículos:

Adventicia, en anatomía
Raíz adventicia, en botánica